Suspekt — датская хип-хоп группа. Известна своим тёмным, интенсивным стилем исполнения, который иногда сравнивают с хорроркором. В состав группы входят рэперы Бай-Д (Андрес Бай Дуелунд) и Огди-Е (Эмиль Симонсен), а также продюсер Руне Раск. Бывший участник Troo.L.S (Троел Нильсон) объявил в 2008 году, что он переезжает в США для работы в качестве продюсера с хип-хоп исполнителем Akon. В 1998 году они основали лейбл Tabu Records. В 2009 группа заключила контракт с рэпером L.O.C., с которым позже сформировали группу Selvmord.

Сотрудничество 
Композитор Фредерик Магл сочинил и организовал музыку для симфонического оркестра на альбоме Electra.

Дискография 
Альбомы
  

Другий альбомы

Синглы

Клипы 
 2004: Denske videoer dér (Varios Artists)
 2004: Ingen Slukker The Starts (DVD)
 2008: Prima Nocte DVD — er du dum eller hvn'!?
 2009: Tabu-Records 10 års jubilæum

Tabu Records 
У группы есть свой собственный лейбл Tabu Records который они основали в 1998 году. В него входят следующие артисты: Руне Раск, Эмиль Симонсен, Андрес Бай Дуелунд, Троел Нильсон и Каспер Ферк. Звукозаписывающая компания подписала таких артистов: Suspekt, VETO, JO:EL, Jeppe Rapp, Marwan, The Flor is Lava, Kasper Spez, Orig-E, Troo.L.S.

Примечания

Ссылки 
 primanocte.dk/ — официальный сайт.
 Upcoming Suspekt concerts

Музыкальные коллективы Дании